

Варенка — село в Летичівській селищній територіальній громаді Летичівського району Хмельницької області

Варенка — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства